Му’изз, аль-Му’изз () — арабское мужское имя.

 Аль-Муизз — одно из имён Аллаха.
 Аль-Муизз Лидиниллах (935—975) — четвёртый халиф Фатимидского халифат, правивший с 953 по 975 год.
 Аль-Муизз ибн Бадис (1008—1062) — правитель государства Зиридов в Ифрикии с 1016 по 1062 годы.